Проект похода Красной армии в Индию — проект, предлагавшийся наркомвоенмором Львом Троцким в секретной записке в Политбюро ЦК РКП (б) 5 августа 1919 года. 

Проект похода РККА так и остался нереализованным, причём сам же Троцкий в своей записке подчёркивал лишь «предварительный» его характер. Хотя общественное мнение обычно приписывает этот проект лично Троцкому, согласно архивным исследованиям В. Краснова и В. Дайнеса, идея принадлежала Михаилу Фрунзе. Логика подобного проекта станет более понятной, если учесть характерные для большевиков того времени ожидания скорой «мировой революции».

Исторический фон 
Как отмечает Ричард Пайпс, вплоть до окончания Гражданской войны в России все большевистские лидеры всерьёз надеялись на скорейшее распространение революции на другие страны, в первую очередь, на революцию в Германии. С 1918 года большевики начинают предпринимать активные усилия по советизации национальных окраин бывшей Российской империи, создав ряд вскоре рухнувших советских республик в Прибалтике, на Украине и так далее.

Революционное брожение не ограничилось одной лишь территорией бывшей Российской империи. После Ноябрьской революции 1918 года в Германии в Эльзасе 10 ноября образовалась Эльзасская Советская Республика, уничтоженная французской армией уже к 22 ноября.

21 марта 1919 года создаётся Венгерская Советская Республика, просуществовавшая до 6 августа. 13 апреля 1919 года появляется Баварская Советская Республика, впрочем, павшая уже 1 мая. 16 июня 1919 года формируется Словацкая Советская Республика, уничтоженная уже 7 июля.

Надежды большевиков на «мировую революцию» в этот период отличаются крайним, как показали дальнейшие события, отрывом от реальности. Так, как отмечает Ричард Пайпс, в 1920 году Ленин вполне серьёзно рассматривал перспективы скорой советизации Италии. 23 июля 1920 года, во время наступления Красной Армии на Варшаву, Ленин сообщает Сталину: «Положение в Коминтерне превосходное: Зиновьев, Бухарин и также и я думаем, что следовало бы спровоцировать революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть также Чехию и Румынию. Надо обдумать внимательно. Сообщите Ваше подробное мнение».

В 1920 году предпринимается попытка создания так называемой «Персидской Советской Социалистической Республики».

Проект 
5 августа 1919 года Троцкий обратился в ЦК РКП(б) с секретной запиской, в которой под впечатлением от неудач на Западе предлагает обратить внимание на восток («европейская революция как будто отодвинулась…мы сами отодвинулись с запада на восток»), и начинает продвигать фантастический план военного вторжения в Индию. Единственным аналогом этого проекта в истории России можно назвать план похода донских казаков на Индию, продвигавшийся императором Павлом I, и отменённый немедленно после его смерти.

В своей записке Троцкий предложил ЦК обдумать вопрос о формировании конного корпуса в 30 — 40 тыс. человек, и «сформировать где-нибудь на Урале или Туркестане революционную академию, политический и военный штаб азиатской революции», отметив при этом, что «путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии». 20 сентября 1919 года Троцкий обращается к ЦК РКП(б) с ещё одной запиской на тему похода в Индию. В этой записке он предлагает «создать в Туркестане серьёзную военную базу», и нанести удар по формируемой Великобританией антибольшевистской «цепи государств» Персия — Бухара — Хива — Афганистан.

Вместе с тем Троцкий также обратил внимание ЦК на то, что его предложения носят лишь «предварительный, подготовительный характер», и требуют детальной проработки. Как отмечают исследователи В. Краснов и В. Дайнес, идея «похода на Индию» не была целиком изобретением Троцкого, а впервые была предложена одним из наиболее известных военачальников периода Гражданской войны, М. В. Фрунзе. Предложенный Фрунзе план похода «на Персию и Индию в целях удара по английскому империализму» был упомянут Троцким в своей записке от 5 августа, как план «одного серьёзного военного работника».

Уже в сентябре 1919 года по приказу Троцкого в Туркестан было отправлено 25 тысяч винтовок для немедленной передачи афганскому правительству. Хотя англо-афганская война закончилась, большевистское руководство не теряло надежды вновь втянуть Афганистан в военный конфликт с Великобританией. Но руководство Туркестанской Советской Республики отказалось передавать Афганистану как оружие из собственных скудных запасов, так и полученные из РСФСР винтовки, поскольку само остро нуждалось в вооружении для борьбы с басмачами. Осенью 1919 года оказалось под вопросом уже и выживание самого большевизма, который попал под удары одновременно Колчака, Деникина и Юденича. Поход в Индию так и не состоялся.

См. также 
 Индийский поход (1801)
 Специальный факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе

Примечания

Литература 
 В. Краснов и В. Дайнес. Неизвестный Троцкий: красный Бонапарт.

Лев Троцкий
1919 год в России
Военные планы, созданные в XX веке
Неосуществлённые военные операции